Вус:
 Вус — населённый пункт в общине Црна-Трава Ябланичского округа Республики Сербии.
  (род. 1973) — украинский футболист.

См. также 
 Усс
 ВУС